KBK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Klag Bay (Stati Uniti)